Agello bezeichnet:

 Agello, eine Ortschaft in der italienischen Provinz Perugia
 Francesco Agello, ein italienischer Pilot